Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по ми́ни-футбо́лу 2018/2019 () — 22-й розыгрыш чемпионата Латвии по мини-футболу, который проходил с 29 сентября 2018 года по 27 апреля 2019 года.

Турнирная таблица 

1 Из-за неисполнения решения палаты по разрешению споров ФИФА, у «Никарса» было вычтено 3 очка.

 Команды «Бейтар», «Резекне» и РАБА при равенстве очков в личных встречах (по 6) расположились в таком порядке по разнице голов (соответственно, 16:15, 12:12 и 13:14).

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская мини-футбольная ассоциация»
 Сайт Латвийской футбольной федерации

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Мини-футбол
Спорт в Латвии в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019